Кубок Европы по лёгкой атлетике в помещении — международное командное соревнование по лёгкой атлетике, проводившееся с 2003 по 2008 год Европейской легкоатлетической ассоциацией. Соревнования проходили в середине февраля в годы чемпионатов мира в помещении, за две-три недели до главного старта зимнего сезона. Всего состоялось четыре розыгрыша турнира. К участию допускались по 8 лучших мужских и женских команд по итогам предыдущего летнего Кубка Европы.

История 
Кубок Европы в помещении появился в легкоатлетической программе в 2003 году. Европейская ассоциация провела всего четыре розыгрыша, после чего турнир был упразднён.

Соревнования прошли в 2003, 2004, 2006 и 2008 годах, когда главным зимним стартом сезона был чемпионат мира в помещении, проводимый ИААФ. Таким образом Европейская ассоциация избегала дополнительных организационных проблем, связанных с необходимостью проведения в сжатые сроки двух крупных континентальных турниров (Кубка и зимнего чемпионата Европы).

Странами-рекордсменами по числу побед в недолгой истории Кубка Европы являются Россия у женщин (выигравшая все четыре розыгрыша) и Франция у мужчин (два раза).

Формат 
В соревнованиях принимали участие 8 лучших команд среди мужчин и женщин по итогам летнего Кубка Европы, проводимого годом ранее. В 2006 и 2008 годах от участия отказалась сборная Великобритании, в 2008 — Греция, их места были отданы следующим командам по рейтингу.

Каждая страна выставляла по одному участнику в каждом виде программы, а также одну эстафетную команду. Победивший спортсмен приносил сборной 8 очков, занявший второе место — 7 очков, третье место — 6 очков и т. д. Дисквалифицированные и не финишировавшие участники не получали очков за своё выступление. Результаты всех участников шли в зачёт страны в командном первенстве.

Соревнования проходили в один день по сокращённой программе. Состав беговых видов всегда был полным (60, 400, 800, 1500, 3000 метров, 60 метров с барьерами, шведская эстафета), а технические поочерёдно менялись у мужчин и женщин. Так, в 2003 и 2006 годах мужчины состязались в прыжке в высоту, прыжке в длину и толкании ядра, а женщины — в прыжке с шестом и тройном прыжке. В 2004 и 2008 годах происходил «обмен» техническими дисциплинами.

Розыгрыши

Рекорды соревнований 
Следующие результаты являются лучшими в истории Кубков Европы в помещении.

Мужчины

Женщины

Победители командного зачёта

Мужчины

Женщины

См. также 
 Кубок Европы по лёгкой атлетике

Ссылки 
 

Кубки Европы по лёгкой атлетике в помещении